Adelheid Roosen, een Nederlands theatermaakster, actrice, dramadocente en schrijfster
Carl Bonaparte Roosen, een Noors militair en cartograaf
Gustavo Roosen, Venezolaans advocaat, ondernemer en politicus
Hyacinthe Roosen, een Belgisch worstelaar
Karin Harmsen, een Nederlands zitvolleybalster
Luc Roosen, een Belgisch wielrenner
Maria Roosen, een Nederlands beeldhouwer, tekenaar en sieraadontwerper
Riet Roosen-van Pelt, een Nederlands CDA-politica
Rodolfo Sienra Roosen, een Uruguayaans advocaat en journalist
Timo Roosen, een Nederlands wielrenner
Wim Roosen, een Nederlands voetballer, atleet en sportbestuurder